Ефремовский сельский округ

Российская Федерация

Московская область 

 Ефремовский сельский округ Егорьевского района (1994—2006)

Смоленская область 

 Ефремовский сельский округ Вяземского района

Казахстан

Павлодарская область 

 Ефремовский сельский округ Павлодарского района